

Presentación previa 
Ruben Bemelmans fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Malek Jaziri derrotó en la final a Stefan Kozlov.

Cabezas de serie 

  Rajeev Ram (Cuartos de final)
  Taylor Fritz (Semifinales)
 ' Malek Jaziri (Campeón)
  Austin Krajicek (Primera ronda)

<ol start=5>
  Tatsuma Ito ''(Cuartos de final)
  Yoshihito Nishioka ''(Semifinales)
  Alejandro González ''(Segunda ronda)
  John-Patrick Smith ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guadalupe 2016